Chino (Califórnia)
Chino (Nagano)
Chino Hills

Outros
Chino - uma variedade de "tecido sarja" fabricada pela têxtil brasileira Hering.

Desambiguação